Mäkinen (scritto anche Makinen) è un cognome originario della Finlandia (in finlandese significa "piccola collina"). Esso può riferirsi a, in ordine alfabetico:

Eino Mäkinen (1926-2014), sollevatore finlandese
Timo Mäkinen (1938-2017), pilota di rally finlandese, uno dei "finlandesi volanti"
Tommi Mäkinen (1964–), pilota di rally finlandese